Niemcy:
 Berlin-Halensee – dzielnica Berlina
 Berlin-Halensee – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Halensee